Eugeniusz Lubomirski (1789–1834)
 Eugeniusz Lubomirski (1825–1911)